Каза́нка — топоним.

Населённые пункты

Болгария 
 Казанка — село в Старозагорской области, входит в общину Стара-Загора.

Казахстан 
 Казанка — село в Узункольском районе Костанайской области, упразднено в 2019 году.
 Казанка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.
 Казанка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Казанка — прежнее, до 2009 г., название села Казан Мартукского района Актюбинской области
 Казанка — прежнее название села Карикорган Жуалынского района Жамбылской области

Россия 
 Алтайский край
 Казанка — посёлок в Алтайском районе.
 Казанка — исчезнувшее село в Немецком национальном районе.
 Казанка — поселок в Рубцовском районе, упразднён в 1986 г.
 Амурская область
 Казанка — село в Серышевском районе.

 Башкортостан
 Казанка — село в Альшеевском районе.
 Казанка — село в Архангельском районе.
 Казанка — деревня в Баймакском районе.
 Казанка — деревня в Балтачевском районе.
 Казанка — село в Благовещенском районе.
 Казанка — деревня в Зианчуринском районе.
 Казанка — деревня в Фёдоровском районе.

 Белгородская область
 Казанка — село в Корочанском районе.

 Воронежская область
 Казанка — посёлок в Таловском районе.

 Еврейская автономная область
 Казанка — село в Биробиджанском районе.

 Кемеровская область
 Казанка — село в Прокопьевском районе Кемеровской области.

 Кировская область
 Казанка — посёлок в Вятскополянском районе.

 Костромская область
 Казанка — деревня в Кологривском районе.
 Казанка — деревня в Костромском районе.
 Казанка — деревня в Шарьинском районе.

 Красноярский край
 Казанка — деревня в Боготольском районе.
 Казанка — деревня в Большемуртинском районе.
 Казанка — деревня в Казачинском районе.

 Липецкая область
 Казанка — деревня в Воловском районе.

 Новосибирская область
 Казанка — село в Баганском районе.
 Казанка — деревня в Колыванском районе.
 Казанка — село в Коченёвском районе.

 Омская область
 Казанка — село в Любинском районе.
 Казанка — деревня в Муромцевском районе.

 Оренбургская область
 Казанка — деревня в Асекеевском районе.
 Казанка — посёлок в Соль-Илецком районе.
 Казанка — посёлок в Тоцком районе.
 Казанка — село в Шарлыкском районе.

 Пермский край
 Казанка — село в Оханском районе.

 Приморский край
 Казанка — село в Партизанском городском округе.

 Татарстан
 Казанка — деревня в Арском районе.
 Казанка — село в Черемшанском районе.

 Свердловская область
 Казанка — деревня в городском округе Сухой Лог.

 Смоленская область
 Казанка — деревня в Глинковском районе.

 Томская область
 Казанка — село в Асиновском районе.
 Казанка — деревня в Томском районе.

 Тюменская область
 Казанка — деревня в Ишимском районе.
 Казанка — деревня в Нижнетавдинском районе.

Украина 
 Казанка — посёлок городского типа, райцентр Казанковского района Николаевской области.
 Казанка — посёлок в Казанковском районе Николаевской области.

Реки 
 Казанка — в Татарстане.
 Казанка — приток Вятки.
 Казанка — приток Зырянки.
 Казанка — в Архангельской области.
 Казанка — в Кемеровской области.
 Казанка — в Омской области.
 Казанка — в Свердловской области.
 Казанка — в Томской области.
 Казанка — в Алтайском крае.
 Казанка — в Свердловской области.
 Казанка  — небольшая река в Крыму, полностью протекает по территории города Симферополя.

Другое 
 «Казанка» — моторная лодка.
 «Казанка» или «Локомотив-Казанка» — футбольный клуб из Москвы, фарм-клуб «Локомотива». Также — кружок футболистов Казанской Железной Дороги в первой четверти XX века (см. История футбольного клуба «Локомотив» (Москва)).
 Казанка — строение в доме наподобие чулана.

См. также 
 Казан (значения)
 Казаночка
 Казаново
 Казанск
 Казанская
 Казанский
 Казанское
 Казань (значения)
 1-я Казанка